Болеслав Михайлович Маркевич (1822, Санкт-Петербург — 1884, Санкт-Петербург) — русский писатель, публицист, литературный критик. Действительный статский советник (1868).

Биография 
Родился в Петербурге, в семье, ведущей происхождение от польского шляхетского рода. Детство провёл в Киеве и в Волынской губернии, в 1836 году вместе с семьёй переехал в Одессу, и поступил там в гимназию при Ришельевском лицее. В 1838 году поступил на юридический факультет Ришельевского лицея. По окончании лицея в 1841 году (14-й выпуск) вернулся в Петербург, где служил в Министерстве государственных имуществ.

В это время общался с В. Г. Белинским, активно участвовал в кружке Белинского. Несмотря на растущее расхождение в политических взглядах, на протяжении долгих лет поддерживал дружеские отношения с графом А. К. Толстым и состоял с ним в постоянной переписке.

В период с 1848 по 1854 год работал в канцелярии московского генерал-губернатора, затем служил в петербургском Министерстве государственного контроля до 1860 года; с 15 апреля 1859 года — статский советник. В 1863 году стал чиновником особых поручений в Министерстве внутренних дел. В 1866 году стал камергером и был переведён в Министерство народного просвещения: с 16 июля 1867 года — чиновник особых поручений министерства, с 1873 года состоял в Совете министра народного просвещения. В 1875 году карьере его был положен неожиданный конец: его в 24 часа уволили от должности. Выяснилось, что он получил 5 тыс. руб. за то, что «содействовал» отобранию «Санкт-Петербургских ведомостей» от В. Ф. Корша и передаче их в другие руки. Увольнение его произвело большую сенсацию.

В конце 1840-х увлёкся сочинительством, начав как водевилист, затем сблизился с кругом М. Н. Каткова и с ним самим лично, в середине 60-х стал сотрудником «Московских ведомостей» и «Русского вестника», печатался как романист, театральный и литературный критик. Позже печатался в газетах «Русский мир», «Биржевые ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости». В своих статьях и произведениях он высказывал консервативную точку зрения на актуальные вопросы, критиковал современную ему интеллигенцию за чрезмерное увлечение западными ценностями.
Если семинарство кинулось в радикализм социалистического оттенка в силу всего своего печального, грубого и приниженного быта, то в дворянской среде явление это следует искать в этой (passez moi le terme) либеральной мастурбации на всякие парламентарные и республиканские порядки Запада, которой предавались у нас в прошлое царствование немалое число культурных тунеядцев, что им нисколько не мешало злоупотреблять своим помещичьим правом, проигрывать крестьян своих в карты и предоставлять воспитание своих детей произволу матушки-судьбы.
 За свои взгляды постоянно подвергался критике со стороны либеральных писателей и журналистов, которых он называл «мошенники пера, прелюбодеи мысли и разбойники печати».

Умер  года. Похоронен в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры (фото могилы).

Библиография 
Самым известным писательским трудом Маркевича является его трилогия: «Четверть века назад», «Перелом» и «Бездна». В этих произведениях писатель показывает противостояние в общественной мысли в России начиная с 40-х годов XIX века, идеологическую борьбу западников и славянофилов. В персонажах романов угадываются реальные исторические прототипы. .
 Первый день брака: водевиль. — СПб., 1858.
 Роман [в 2-х ч.] / [Соч.] Б. Лесницкого [псевд.]. — М.: Унив. тип., 1867 (обл. 1868). — 241 с.
 Князь Григорий Щербатов о графе Уварове. — М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1870. — 122 с.
 На повороте. Два романа Б. М. Маркевича. Т. 1—3. — СПб.: М. О. Вольф, 1874
 Т. 1. Марина из Алого-Рога.
 Т. 2. Ч. 1. Забытый вопрос
 Т. 3. Ч. 2. Забытый вопрос
 Четверть века назад. Ч. 1. — М.: тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879. — 447 с.
 Четверть века назад. Ч. 2. — М.: тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879. — 348 с.
 Бездна. — М.: Унив. тип., 1883—1884 (обл. 1885)
 Ч. 1. — 1883. — 319 с.
 Ч. 2. — 1883 (обл. 1885). — 316 с.
 Ч. 3. — 1884 (обл. 1885). — 306 с.
 Чад жизни: Драма в 5 д. Заимствована из романа «Перелом». — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1884. — 121 с.
 Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щербальскому и др. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1888. — 369 с. и

Примечания

Литература

Ссылки 
 Михаил Смолин Забытый консервативный писатель — Болеслав Маркевич

Выпускники Ришельевского лицея
Монархисты Российской империи
Писатели Российской империи
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Действительные статские советники
Камергеры (почётное звание Российской империи)